Bardenfleth ist der Name

folgender Orte
 Bardenfleth (Berne), Ortsteil der Stadt Berne im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen (an der Weser gegenüber von Bremen-Blumenthal)
 Bardenfleth (Elsfleth), Ortsteil der Stadt Elsfleth im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen (im Binnenland westlich Elsfleth)

Familienname
 des dänischen Adelsgeschlechts Bardenfleth
 Engelbert Johann von Bardenfleth (1667–1738), kurhannoverischer Regierungsrat und Oberdeichgraf
 Johann Friedrich von Bardenfleth (1740–1811), dänischer Generalmajor